Bilgin (türk. für „Gelehrter, Wissenschaftler“) ist ein türkischer, überwiegend männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Männlicher Vorname 

 Bilgin Nesil (* 1943), türkischer Fußballspieler
 Bilgin Özçalkan (Ceza; * 1976), türkischer Rapper

Familienname 
 Ali Bilgin (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Belçim Bilgin (* 1983), türkische Schauspielerin
 Burak Bilgin (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Emine Bilgin (* 1984), türkische Gewichtheberin
 Emre Bilgin (* 1992), niederländisch-türkischer Fußballspieler
 Erol Bilgin (* 1987), türkischer Gewichtheber
 Onur Bilgin (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Şakir Bilgin (* 1951), türkischer Autor
 Yaşar Bilgin (* 1950), deutscher Mediziner und Politiker (CDU)

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname